Tetrápolis (griego:Τετραπόλις, significa "cuatro ciudades") puede referirse a: 
Tetrápolis (Ática) un distrito que comprende cuatro ciudades de la antigua Ática, Grecia; 
Tetrápolis dórica, un grupo de cuatro ciudades de la antigua Dórida, Grecia; 
Tetrápolis siria, grupo que formaban las ciudades de Apamea, Antioquía, Laodicea y Seleucia Pieria; o
Antioquía, también llamada Tetrápolis.

Referencias